Het Pakistan Open is een golftoernooi dat georganiseerd wordt door de Pakistan Golf Federation, die in 1967 werd opgericht.

De eerste editie was in 1967.
 
In 2006 en 2007 maakte het toernooi deel uit van de Aziatische PGA Tour. In 2006 werd het  gewonnen door Chris Rodgers uit Engeland en in 2007 door Airil Rizman uit Maleisië. Beiden behaalden daarmee hun eerste overwinning als professional. Het toernooi van 2008 werd geannuleerd wegens politieke onrust.

In Pakistan zijn 45 golfbanen (2013), deels voor en deels na de onafhankelijkheid aangelegd.

Winnaars

De Rawalpindi Golf Club is een van de oudste golfclubs in Pakistan. In 2012 werd besloten de baan te verbeteren tot PGA standaard. Jaarlijks wordt er onder meer het Chief of Army Staff Open Golf Tournament gespeeld.

Golftoernooi in Pakistan